IGC
Instituto de Gerencia Intercontinental  

Es un Centro Especializado de estudios de enseñanza, Capacitación y Preparación Profesional que brinda desde hace más de 16 años una plataforma de Programas de Especialización y capacitación en gestión pública y la actividad empresarial dentro de las diferentes áreas administrativas, Financieras, ofimática y la Tecnología de la Información para usuarios de las distintas carreras profesionales interesados en una mejora de oportunidades y desarrollo profesional y que contribuyan a que las organizaciones impulsen la creación de valor, y logren alcanzar su visión.

Página Web: https://igc.edu.pe

Dirección: Av. Arenales 2081 – Lince – Lima – PERÚ

Teléfonos: +01 4572031 / 945504555